

Cinema 
 Adam's Apple – film del 1928 diretto da Tim Whelan

Musica 
 Adam's Apple – album di Wayne Shorter del 1966
 Adam's Apple – traccia dell'album Toys in the Attic degli Aerosmith del 1975

Televisione 
 Adam's Apple – film per la televisione del 1986 diretto da James Frawley